Messier 84 – galaktyka soczewkowa
 Zastava M84 – jugosłowiański uniwersalny karabin maszynowy, licencyjna wersja ukm-u PK/PKS
 M-84 – jugosłowiański czołg podstawowy, modernizacja T-72

nl:M84